Rajd Argentyny 2018 (38. YPF Rally Argentina) – 38. Rajd Argentyny rozgrywany w Argentynie w dniach 26-29 kwietnia. Była to piąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2018. Rajd był rozegrany na nawierzchni  szutrowej. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2 i WRC3.

Zwycięzca rajdu został Estończyk Ott Tänak, który wygrał dziesięć z osiemnastu odcinków specjalnych. Było to jego trzecie zwycięstwo w startach WRC. Na drugim miejscu przyjechał ubiegłoroczny zwycięzca Belg Thierry Neuville. Trzecie miejsce zajął Hiszpan Dani Sordo.

Lista startowa 

Poniższa lista startowa spośród 30 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2 i WRC3.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS18

Wyniki końcowe rajdu  

W klasyfikacji generalnej dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage.

Wyniki po 5 rundach 
WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC 2

Kierowcy

WRC 3

Kierowcy

JUNIOR WRC

Kierowcy

Przypisy 

2018
Argentyna
2018 w Argentynie